Ondřej Roman (né le  à Ostrava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, Roman, formé HC Sareza Ostrava, joue son premier match en senior avec le HC Vítkovice dans l'Extraliga tchèque. Choisi en cinquième position du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey par les Chiefs de Spokane, il part en Amérique du Nord. Après une saison dans la Ligue de hockey de l'Ouest, il est choisi au cinquième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2007, en  au total par les Stars de Dallas. Les Chiefs remportent la Coupe Ed Chynoweth puis la Coupe Memorial 2008. Il passe alors professionnel avec le HC Vítkovice. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en , en  par l'Avtomobilist Iekaterinbourg.

Carrière internationale 
Il a représenté la République tchèque en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Chiefs de Spokane || LHOu ||70 ||4 ||44 ||48 ||42 ||6 ||1 ||4 ||5 ||0
|-
|2007-2008 || Chiefs de Spokane || LHOu ||72 ||15 ||46 ||61 ||28 ||21 ||9 ||11 ||20 ||6 
|-
|2008-2009 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||26 ||3 ||6 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Chiefs de Spokane || LHOu ||32 ||10 ||22 ||32 ||19 ||12 ||1 ||4 ||5 ||10 
|-
| 2009-2010 || HC Vítkovice || Extraliga tch. || 26|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || ||
|-
|2009-2010|| HC Havirov || 1.liga || 11|| 1|| 6|| 7|| 16|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Stars du Texas || LAH || 72|| 8|| 14|| 22|| 32|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2011-2012 || Stars du Texas || LAH || 24|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Rampage de San Antonio || LAH || 16|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 6|| 2|| 4|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Cyclones de Cincinnati || ECHL || 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Vítkovice || Extraliga tch. || 52|| 8|| 26|| 34|| 34|| 11|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2013-2014 || HC Vítkovice || Extraliga tch. || 51 || 13 || 35 || 48 || 44 || 8 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2014-2015 || HC Vítkovice || Extraliga tch. || 52|| 13|| 28|| 41|| 48|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 32 || 2 || 6 || 8 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||52 ||13 ||17 ||30 ||24 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
| 2017-2018 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||49 ||10 ||23 ||33 ||45 ||4 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2018-2019 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||50 ||14 ||26 ||40 ||20 ||7 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
| 2019-2020 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||45 ||14 ||19 ||33 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ilves || Liiga ||12 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Dynamo Pardubice || Extraliga tch. ||28 ||4 ||6 ||10 ||8 ||8 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 2021-2022 || HC Dynamo Pardubice || Extraliga tch. ||33 ||1 ||4 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2006 || République tchèque 18 ans|| CM 18 ans || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1|| Médaille de bronze
|- 
| 2007 || République tchèque 18 ans|| CM 18 ans || 6|| 2|| 4|| 6|| 0|| +1|| Neuvième place
|-
| 2009 || République tchèque Jr. || CM Jr. || 6|| 4|| 4|| 8|| 0|| +3|| Sixième place

Notes et références 

Naissance en février 1989
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HC Vítkovice
Joueur des Stars du Texas
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HC Havířov
Naissance à Ostrava
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur de l'Ilves Tampere
Naissance en Tchécoslovaquie